Belgický chladnokrevník je tažné plemeno koně, dorůstá výšky 172 cm a váží až 1t, belgický chladnokrevník byl vyšlechtěn v Belgii a Holandsku dříve se používal k těžké práci v lese teď ho ale nahradily stroje a tak se jen tak nevidí. Používají se jen tam kam stroje nemůžou.